Scotland megye (Észak-Karolina)
Scotland megye (Missouri)